Schloss Altdorf steht für:

 Schloss Altdorf (Hallein), Salzburg, Österreich
 Schloss Altdorf (Ettenheim), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Pflegschloss Altdorf bei Nürnberg

Siehe auch: 
 Schloss Altendorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Burg Altdorf